Johann Kopstadt ist der Name folgender Personen:

* Johann Conrad Kopstadt (1758–1834), deutscher Politiker, Bürgermeister von Essen
 Johann Heinrich Kopstadt (um 1691–1753), deutscher Politiker, Bürgermeister von Essen